Bruno y los bananamigos (en inglés: Bruno and the Banana Bunch) es un serie de televisión de dibujos animados estadounidense-canadiense creado por Adam Shaheen, Steven Comeau, Fred Seibert, Kim Wilson, y Rick Siggelkow. La serie se estrenó de aires a las 9:00 a.m. EST/PST tiempo en 28 de julio de 2007 en Noggin en los Estados Unidos y CBC Television en Canadá y aires a las 14:00 p.m. EST/PST tiempo en 16 de febrero de 2008 en Discovery Kids en Latinoamérica. En Latinoamérica, la serie se estrenó en Discovery Kids, y V-me también.

Descripción
Bruno y los Bananamigos es sobre Bruno el mono y sus amigos, que aprenden sobre el mundo que les rodea.

Personajes
 Bruno
 Vaquita Rosa
 Gran Elefante
 Cocodrilo Verde
 Conejito Azul
 Oveja Esponjosa
 Flamenco Rosa
 Pingüino Púrpura
 Rana Verde
 Pato Amarillo
 Pajarito

Reparto

Episodios

Referencias

Enlaces externos
 

Series de televisión animadas de los años 2000
Series de televisión infantiles
Series de televisión animadas
Programas de televisión educativos